Malus pumila — научное название вида из рода Яблоня, может обозначать:

 
  =